Добринский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Добринский сельский округ Октябрьского района (до 2004 года)

Калининградская область 

 Добринский сельский округ Гурьевского района (до 2019 года)

Смоленская область 

 Добринский сельский округ Духовщинского района